Montpelier puede referirse a los siguientes lugares:

 Montpellier

 Montpelier (Dakota del Norte)
 Montpelier (Idaho)
 Montpelier (Indiana)
 Montpelier (Luisiana)
 Montpelier (Ohio)
 Montpelier (Vermont), la capital del estado
 Montpelier (Wisconsin)